Фрухтман — фамилия.

 Фрухтман, Лев Петрович (род. 1936) — израильский поэт, переводчик и литературный критик.
 Фрухтман, Яков Исаакович (известный под творческим псевдонимом Яков Дубравин; род. 1939) — композитор-песенник, профессор.